Суперкубок Хорватии по футболу 2006 года () — 8-й розыгрыш Суперкубка Хорватии, в котором встречались чемпион страны сезона 2005/06 загребское «Динамо» и обладатель Кубка Хорватии 2005/06 «Риека». Встреча состоялась 19 июля 2006 года на домашнем стадионе «Динамо» Максимире, за игрой наблюдали около 15 000 зрителей.

До этого матча «Динамо» 5 раз принимала участие в розыгрышах Суперкубка Хорватии (2 из них команда выигрывала), для «Риеки» этот Суперкубок стал лишь вторым после проигрыша в 2005 году.

Обладателем Суперкубка Хорватии 2006 года стало «Динамо», разгромившее «Риеку» со счётом 4:1.

Матч

Отчёт о матче

Ссылки 
 Суперкубок Хорватии 2006 на сайте hrsport.net

2006
Матчи ФК «Динамо» Загреб
Матчи ФК «Риека»
Хорватия
Спорт в Хорватии в 2006 году
Июль 2006 года
События 19 июля
Спортивные соревнования в Загребе